Taqammuaq bezeichnet:
 Taqammuaq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Taqammuaq (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland